Jónsson ist ein isländischer und färöischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Jón. Die weibliche Entsprechung ist Jónsdóttir (Tochter des Jón).

Namensträger

A 
 Andrés Ingi Jónsson (* 1979), isländischer Politiker
 
 Arngrímur Jónsson (1568–1648), isländischer Lehrer und Autor

Á 
 Ágúst Már Jónsson (* 1960), isländischer Fußballspieler
 Ásgrímur Jónsson (1876–1958), isländischer Maler

B 

 Björn Jónsson (1846–1912), isländischer Politiker (Sjálfstæðisflokkurinn (Eldri))
 Brandur Jónsson, Bischof von Hólar (1263–1264)

E 
 Einar Jónsson (1874–1954), isländischer Bildhauer
 Einar Jónsson (Badminton) (1913–2008), isländischer Badmintonspieler
 Einar Örn Jónsson (* 1976), isländischer Handballspieler
 Emil Jónsson (1902–1986), isländischer Politiker
 Eyvindur Jónsson (Fjalla-Eyvindur), isländischer Verbrecher

F

G 
 Gísli Jónsson, isländischer Geistlicher, Bischof von Skálholt 
 Guðmundur Franklín Jónsson (* 1963), isländischer Politiker

H 
 Hannes Jón Jónsson (* 1980), isländischer Handballspieler
 Helgi Jónsson (* 1978), isländischer Musiker, Produzent, Sänger und Songwriter
 Hjálmar Jónsson (* 1980), isländischer Fußballspieler

I

J 
 Jóhann Jónsson (1896–1932), isländischer Dichter und Schriftsteller

K 
 Kristinn Jónsson (* 1990), isländischer Fußballspieler

M

Ó 
 Ólafur H. Jónsson (* 1949), isländischer Handballspieler und -trainer
 Óskar Jónsson (1925–2016), isländischer Leichtathlet

P 

 Pétur Jónsson (1858–1922), isländischer Politiker

R 
 Ray Anthony Jónsson (* 1979), isländisch-philippinischer Fußballspieler
 Ríkharður Jónsson (1929–2017), isländischer Fußballtrainer, -manager und -spieler

S 

 Sigurður Páll Jónsson (* 1958), isländischer Politiker

 Steingrímur Jónsson (1867–1956), isländischer Politiker
 Steinn Jónsson, isländischer Geistlicher, Bischof von Hólar

T 
 Todi Jónsson (* 1972), färöischer Fußballspieler

Þ 

 Þorgrímur Jónsson (* 1976), isländischer Musiker

 Þormóður Jónsson (* 1983), isländischer Judoka

Siehe auch 
 Jonsson
 Jonasson
 Jónasson
 Jönsson

Patronym
Isländischer Personenname